Topličica (Novi Marof), plaats in Kroatië
 Topličica (Budinščina), plaats in Kroatië